Knissel ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Knissel (1905–1940), deutscher Politiker
 Maria Knissel (* 1964), deutsche Autorin
 Walter Knissel (1934–2018), deutscher Hochschullehrer des Bergbaus und Altrektor der Technischen Universität Clausthal